Паласио има више значења:

 Паласио (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Паласио (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику